Кайслер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Кайслер, Адальберт (1769—1821) — немецкий философ-шеллингианец, профессор философии.
 Кайслер, Фридрих (1874—1945) — немецкий театральный деятель, драматург, актёр.